Zúñiga är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Zúñiga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zúñiga är huvudsakligen kuperad. Zúñiga ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Zúñiga. Runt Zúñiga är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Agurain / Salvatierra,  km norr om Zúñiga. I omgivningarna runt Zúñiga växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra